Tatze steht für:

 Tatze (Strafe), Schlag auf die Hand mit dem Rohrstock oder einem Lineal als Körperstrafe
 Tatze, Fuß bestimmter Tierarten wie Katzen und Bären, siehe Pfote

Siehe auch: